Wapen van Horst (Holstein)
Wapen van Horst (Limburg)
Wapen van Horst aan de Maas